Хамда́н ()

  - арабское племя.

Персоналии
 Хамдан ибн Рашид Аль Мактум (род. 1945) - старший брат действующего правителя Дубая, ныне министр финансов и промышленности ОАЭ, и одновременно заместитель правителя Дубая. 
 Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум (род. 1982) — член правящей династии эмирата Дубай, сын Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, наследный принц Дубая с 1 февраля 2008 года.